Игры в группе D на чемпионате мира 2018 прошли с 16 по 26 июня 2018 года. Группа состояла из сборных Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе C, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы C.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 7. Аргентина — Исландия 

Фотогалерея

Матч № 8. Хорватия — Нигерия

2 тур

Матч № 23. Аргентина — Хорватия

Матч № 24. Нигерия — Исландия 

Гильфи Сигурдссон (Исландия) не реализовал пенальти 83 мин. (выше ворот)

3 тур

Матч № 39. Нигерия — Аргентина

Матч № 40. Исландия — Хорватия

Примечания

Ссылки 

 Группа D чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018